Kanagawa může být:

 Prefektura Kanagawa (神奈川県) – japonská prefektura
 Kanagawa-ku (Jokohama) (神奈川区) – čtvrť japonského města Jokohama
 některá pomístní jména mají zápis 金川 ([Kanagawa])
 bývalý hrad Kanagawa (金川城 (Kanagawa-džó), postaven roku 1221) ve městě Okajama
 Kanagawa (planetka) - 17683 Kanagawa
 jméno (金川) několika vodních toků v Japonsku
 japonské příjmení
 Činami Kanagawa (金川 智奈美, * 1983) - japonská basketbalistka
 Hiro Kanagawa (ヒロ・カナガワ/金川 弘敦 [Kanagawa Hironobu], 1963) - japonský herec, žijící dlouhodobě v Kanadě
 Kódži Kanagawa (金川 幸司, * 1977) - japonský fotbalista
 Megumi Kanagawa (金川 めぐみ, *1972) - japonský právník

Reference